Pułki artylerii Wojska Polskiego noszące numer „17”:
 17 Pułk Artylerii Ciężkiej 1920 → 17 dac → 7 pac
 17 Pułk Artylerii Polowej 1920-1931 → 17 pal
 17 Pułk Artylerii Lekkiej 1932-1939
 7 pam 1944 → 17 Pułk Artylerii Mieszanej 1944-1947  
 17 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1944-1945 → 84 paplot 1945-1978 → 18 paplot 1978-2001
 91 pappanc 1949-1995 → 17 Pułk Artylerii Przeciwpancernej 1995-1998
 98 paplot 1951-1967 → 17 Samodzielny Pułk Artylerii OPK
 17 Pułk Artylerii Pancernej 1952-1955 → 36 bczap 1955-1957
 17 Pułk Moździerzy 1949-1955